Alice Coltrane (Detroit, 1937-Los Angeles, 2007), compositora, pianista, organista i arpista de jazz nord-americana 
 John Coltrane (1926 – 1967), saxofonista i compositor nord-americà de jazz